Strucchi – dolci italiani tipici del Friuli-Venezia Giulia
 Gherardo Strucchi – medico, patriota e giornalista italiano
 Umberto Strucchi – ex calciatore italiano